O Curso de aprendizagem industrial é a ação regimental do Sistema S (SENAC, SENAI, SENAR, SENAT), caracterizada por programas de formação profissional, de acordo com a Lei n.º 10.097/00, destinada a jovens de 14 a 24 anos.

Educação profissional no Brasil